Hármasfalu (Ausztria) osztrák település.
 Podgoria romániai falu, Buzău megyében